Мади има више значења:
 Мади (народ)
 Мади (Монтана)
 Мади (Илиноис)